Cornualla (Gran Bretanya), comtat d'Anglaterra a l'extrem sud-oest del país en la península homònima
 Cornwall (Califòrnia) 
 Cornwall (Connecticut) 
 Cornwall (Nova York) 
 Cornwall (Pennsilvània) 
 Cornwall (Vermont) 
 Cornwall (Ontàrio) 
 Cornwall (Jamaica)
 Cornwall-on-Hudson
 Consell de Cornwall